Weidenhain steht für folgende Ortsbezeichnungen:

 den Ort Weidenhain bei Dreiheide, Sachsen
 die Ortslage Weidenhain in Philippsthal (Werra), Hessen
 die Ortslage Weidenhain in Emskirchen, Bayern